Polyneura Westwood, 1842 : un genre d’insectes de la famille des Cicadidae ;
Polyneura (J.Agardh) Kylin, 1924 : un genre d’algues rouges de la famille des Delesseriaceae;
Polyneura Peter, 1930, nom. illeg. : un synonyme de Panicum, un genre de plantes de la familles des Poaceae.

Homonymie de genre en biologie